Триметазиди́н (МНН триметазиди́на диги́дрохлори́д) — антиангинальный препарат, то есть предназначенный для снижения болезненных ощущений в груди (не следует путать со средствами против ангины). Лечебное воздействие препарата и способность его влиять на энергетический обмен в клетках опровергается многими исследователями.

Триметазидин был запрещён Всемирным антидопинговым агентством как потенциальный допинг только на основании подозрений в его таком действии без каких-либо исследований или научного обоснования. Это соответствует стандартной процедуре WADA по мониторингу веществ, когда сомнения являются достаточным основанием для запрета.

Специалисты расходятся в мнении, может ли препарат вообще оказывать существенное кардиологическое воздействие. Крупнейшее плацебо-контролируемое исследование на 6000 пациентов показало, что испытуемые, принимавшие препарат, не имеют никаких существенных отличий от пациентов, принимавших плацебо. В любом случае, Европейское общество кардиологов ESC и американские специалисты по клиническим испытаниям лекарств считают, что триметазидин не имеет самостоятельной эффективности и может рассматриваться только как вспомогательное средство в сочетании с настоящими кардиологическими лекарствами.

История 
Триметазидин был впервые одобрен в качестве сердечно-сосудистого препарата в Европе в 1965 году.

C 2014 года Всемирное антидопинговое агентство включило триметазидин в список запрещённых препаратов для профессиональных спортсменов и объявило его допингом.

Критика доказательной базы триметазидина 
Хотя некоторые авторы, как, в частности, Д. Аронов, считают, что «есть консенсус экспертов» о том, что триметазидин является реальным лекарством, а также некоторые исследования в поддержку этого, существуют серьёзные возражения против этой точки зрения. Европейское общество кардиологов ESC и проводившие клиническую апробацию американские эксперты пришли к выводу, что самостоятельной эффективности триметазидин не имеет и может использоваться исключительно как вспомогательное вещество вместе с реально действующими кардиологическими препаратами. При этом довольно сложно в ходе эксперимента различить, оказал ли действие основной препарат или триметазидин. Формулярный комитет РАМН также относит триметазидин к препаратам с недоказанной эффективностью.

Для окончательного решения вопроса в 2020 году в The Lancet, одном из наиболее известных, старых и самых авторитетных общих журналов по медицине, было опубликовано крупнейшее плацебо-контролирующее исследование триметазидина, охватившее более 6000 пациентов с сердечными заболеваниями.  Такое большое количество пациентов потребовалось, чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение, что триметазидин способен усиливать эффект какого-то другого лекарства. Все пациенты проходили лечение по собственным программам. Сравнение группы принимавших триметатизин с группами принимавшими плацебо показало, что отсутствует какая-либо существенная разница между группами по смертности от сердечных заболеваний, количеству случаев госпитализации с сердечными диагнозами, рецидивов или длительности течения заболевания, количеству необходимого вмешательства врачей в ход лечения. Данное исследование послужило причиной отказа в регистрации препарата в США как полностью бесполезного. Исследование было крупнейшим среди всех исследований препарата за всю историю его использования и охватило 365 лечебных центров в 27 странах Европы, Южной Америки, Азии и Северной Африки. Поскольку многие предыдущие исследования триметазидина вызывали подозрения в мотивированном подходе исследований к нужным выводам для производителя лекарства, то для исключения каких-либо вмешательств заинтересованных лиц в результаты исследования была использована двойная слепая рандомизация, то есть ни исследователи, ни пациенты не знали, используют ли плацебо или лекарство. Тем, кто получал триметазидин, выдавалась доза 35 мг два раза в день в течение 42,3–53,3 месяцев (в среднем 47,5 месяцев). Триметазидин принимало 2998 пациентов, а плацебо — 3009 пациентов. Были отмечены кардиологические обострения у 700 (23,3%) пациентов, принимавших триметазидин, что практически не отличалось от группы плацебо — 714 инцидента (23,7%). Серьёзное лечение потребовалось получить 1219 (40,9%) из 2983 пациентов в группе триметазидина и 1230 (41,1%) из 2990 пациентов в группе плацебо. Различие с группой плацебо не превышало статистического шума выборок.

Фармакологическое действие 

Как утверждает производитель лекарства, его препарат оказывает антиангинальное, коронародилатирующее, антигипоксическое и гипотензивное действие. Непосредственно влияя на кардиомиоциты и нейроны головного мозга, оптимизирует их метаболизм и функцию. Цитопротекторный эффект обусловлен повышением энергетического потенциала, активацией окислительного декарбоксилирования и рационализацией потребления кислорода (усиление аэробного гликолиза и блокада окисления жирных кислот). Поддерживает сократимость миокарда, предотвращает внутриклеточное истощение АТФ и фосфокреатинина. В условиях ацидоза нормализует функционирование ионных каналов мембран, препятствует накоплению Ca2+ и Na+ в кардиомиоцитах, нормализует внутриклеточную концентрацию K+. Уменьшает внутриклеточный ацидоз и концентрацию фосфатов, обусловленных ишемией миокарда и реперфузией. Препятствует повреждающему действию свободных радикалов, сохраняет целостность клеточных мембран, предотвращает активацию нейтрофилов в зоне ишемии, увеличивает продолжительность электрического потенциала, уменьшает выход КФК из клеток и выраженность ишемических повреждений миокарда. При стенокардии сокращает частоту приступов (уменьшается потребление нитратов), через 2 недели лечения повышается толерантность к физической нагрузке, снижаются перепады артериального давления. Улучшает слух и результаты вестибулярных проб у пациентов с патологией ЛОР-органов, уменьшает головокружение и шум в ушах. При сосудистой патологии глаз восстанавливает функциональную активность сетчатки.

Лечение пожилых людей триметазидином в дозе 35 мг перорально с едой два раза в день в течение 3 месяцев приводило к повышению силы рукопожатия кисти на 24,4 %.

Фармакокинетика 
Быстро и практически полностью абсорбируется в желудочно-кишечном тракте. Биодоступность — 90 %. TCmax — 2 ч. Cmax (после однократного перорального приёма 20 мг триметазидина) — около 55 нг/мл. Объём распределения — 4,8 л/кг. Легко проходит через гистогематические барьеры. Связь с белками плазмы — 16 %. T1/2 — 4,5-5 ч. Выводится почками (около 60 % — в неизменённом виде).

Показания 
Длительная терапия ИБС: профилактика приступов стабильной стенокардии в составе моно- или комбинированной терапии.

Применение триметазидина в качестве допинга 

Триметазидин стал широко известен в России как допинговое вещество в ходе допингового скандала вокруг Камилы Валиевой. Также на её примере впервые публично эксперты высказались о многих характеристиках триметазидина как допинга и вступили в дискуссию насколько возможно данное вещество считать допингом.

Включение WADA триметазидина в список допингов без научного обоснования 
При рассмотрении экспертных мнений по триметазидину следует учитывать юридическую позицию WADA при включении веществ в допинговый лист. Само включение в допинговый лист WADA не означает наличия у WADA каких-либо научных доказательств, что конкретное вещество является допингом и каким-либо образом может улучшать показатели спортсмена. WADA исходит из «подозрения», что вещество может быть потенциально допингом. После формулировки этих подозрений WADA включает вещество на 1 год в «мониторинговый лист» и ожидает как раз научной экспертизы в виде возражений заинтересованных лиц в производстве и использовании вещества. Если этих возражений не поступает или WADA считает их неубедительными, то вещество включается в список запрещённых. Следует отметить, что WADA при этом уведомляет производителя вещества о «мониторинге», но по факту игнорирует даже его научные возражения исходя из его заинтересованности в продажах. В частности, таким же образом без какого-либо научного обоснования был запрещён широко известный мельдоний. После запроса РУСАДА на научное обоснование включения в список допингов WADA ответило, что обоснования у него не имеется и данные вопросы нужно было обсуждать на стадии «мониторинга» и отсутствие научных доказательств, что вещество является допингом не является причиной для исключения уже включённого вещества из списка запрещённых.. Иными словами, позиция WADA является юридической, а не научной. Учёные жёстко критикуют WADA за ненаучную позицию, в том числе триметазидин находится в составленным учёными списке веществ, которые WADA включило в список без каких-либо доказательств. Скотт Пауэрс, физиолог из Университета Флориды, изучающий влияние физических упражнений на сердце, входил в состав экспертов, которые обсуждали запрет триметазидина, и так комментирует процедуру запрета: «Я участвовал в круглых столах, и я думаю, что их политика такова: если есть сомнения, запретите препарат. Я предполагаю, что они просто пытаются ошибиться в возможности того, что этот препарат может быть эргогенным средством»

Тем не менее, причины попадания веществ в организм спорстменов и степень влияния вещества учитываются судом CAS при рассмотрении дела. Также для этической оценки происходящего существенным аспектом является вопрос, имел ли спортсмен реальное преимущество от наличия вещества или речь идёт только о бюрократических процедурах WADA.

Консенсус экспертов в пользу бесполезности триметазидина как допинга 
Триметазидин декларируется как метаболик, улучшающий кровообращение и выносливость спортсменов, что возможно позволяет им выполнять больший объём тренировок. С такой мотивацией препарат был запрещён WADA в 2014 году. Также преследуется использование препарата до соревнований, так как препарат не улучшает состояние организма во время соревнований, а повышает эффективность тренировочного процесса. Клинический фармаколог и специалист по токсикологии Александр Эдигер отметил, что триметазидин не может быть сопутствующим веществом к другим препаратам и не содержится в лекарственных средствах для подростков, поэтому неумышленное использование вещества маловероятно. В то же время эксперт считает сомнительным эффективность триметазидина как допинга, но не исключает «креатива некоего доктора» (имеется в виду Филипп Шветский) над спортсменом для улучшения его показателей.

Несмотря на спорный характер эффективности триметазидина в качестве «бустера» тренировочного процесса, как допинг данное вещество широко применялось в спорте. Наиболее известным случаем является дисквалификация многократного олимпийского чемпиона и пловца Сунь Ян. WADA несколько раз пересматривало классификацию триметазидина, поскольку принцип его использования для допинга был не очевиден. Последняя реклассификация была сделана в 2015 году, в результате которой вещество было перенесено в классификатор S4.5.c и рассматривается как «модулятор кардиометаболизма», то есть стимулятор повышения эффективности работы сердца под тренировочной нагрузкой. Судебный эксперт и доктор медицины Клаас Фабер, рассматривая дела CAS по триметазидину, указывает на опасный процедурный момент, что для данного вещества не установлено понятие допустимой концентрации, что позволяет WADA манипулировать допинговыми разбирательствами. В частности, эксперт считает сомнительной доказательную базу против Сунь Ян, так как в обнаруженных концентрациях допинг вряд ли мог оказывать существенное влияние на его результаты. Совпадение дела Сунь Ян с делом Валиевой состоит не только в маленькой выявленной дозе, но и в том, что лаборатория WADA в нарушение Кодекса WADA также нарушила 20-дневный предельный срок сообщения результатов теста, что усложнило замены китайской сборной на соревнованиях.

Западные эксперты в целом считают, что триметазидин имеет нулевую эффективность, выступая в качестве допинга, а также может нанести вред. Popular Science, сделав обзор научных работ, прямо пришёл к выводу, что нет никаких доказательств, что триметатизин может быть допингом. Эксперт по сердечно-сосудистым заболеваниям доктор Бенджамин Левин в интервью New York Times отметил, что если кто и давал Валиевой триметазидин, думая улучшить её показатели, то он заблуждался и скорее нанёс вред её здоровью. Логика запрета триметазидина WADA на деле совпадала с логикой запрета мельдония. По пробам было очевидно, что препарат широко используется спортсменами восточной Европы и Китая, но чёткого понимания у антидопинговых экспертов технологии его применения как допинга не было. Тем не менее, именно широкое применение препарата в России и Китае послужило причиной его запрета, а не его доказанное влияние на улучшение характеристик спортсмена. Опрошенный Washington Post директор сердечно-сосудистого отделения Массачусетской больницы Аарон Бэггиш придерживается сходного мнения с Бенджамином Левиным, но добавил, что даже если рассматривать возможные в теории улучшения работы сердца от триметазидина, то они в теории возможны для взрослого человека, для здорового же подростка со здоровым сердцем это бессмысленно даже в теории.

Триметазидин как плацебо с психологическим эффектом 
Врач спортивной медицины НФЛ и НБА Робби Сикка отметил, что возможно Валиеву просто обманули тренеры, ложно ей сообщив, что триметазидин работает в качестве допинга. Робби Сикка отметил, что тренеры часто лгут спортсменам об эффективности допинга для создания нужного им не физиологического, а психологического эффекта. Принятие допинга часто имеет сильный эффект «плацебо» и создаёт уверенность у спортсмена, что у него есть от допинга «сверхспособности».

Мнения в пользу возможной работы триметазидина как допинга с побочным эффектом в виде отравления 
Подтверждением факта, что не имеется научных работ и даже известных экспертов подтверждающих способность работать триметазидина как допинг является обзор мнений экспертов «Радио Свобода». Американские журналисты всеми силами хотели найти источники в пользу доказательств, что триметазидин может работать как допинг. Однако в своём обзоре журналисты честно привели мнение опрошенных экспертов как Антон Родионов, врача-кардиолога, кандидата медицинских наук, который указал на полную бесполезность триметазидина и как лекарства и как допинга. Единственное свидетельство в пользу допингового потенциала американские журналисты нашли в виде поста в Facebook от Владимира Векслера, которого представили как эксперта в кардиологии из университета Париж-юг. Владимир Векселер выразил мнение, что триметазидин может влиять на синтез АТФ и так снижать кислородное голодание организма под физическими нагрузками. Специалист также верит, что аналогичным образом работает мельдоний, хотя большинство экспертов считают, что это мнение и для такой функции мельдония нет научных доказательств в виде экспериментов. Владимир Векслер хотя и придерживается точки зрения потенциала триметазидина как «кислородного допинга», но отмечает, что это достигается за счёт гиперокисления глюкозы в ущерб распаду жирных кислот, что в результате приводит к жировой интоксикации (lipotoxicity). По мнению Векслера это приводит к тому, что небольшой эффект допинга от триметазидина работает во время интенсивных тренировок только в их начале, но потом триметазидин начинает работать как ядовитое вещество, а не как допинг. Это может только нанести вред здоровью спортсмена

Триметазидин в комплексе с разрешёнными веществами 
American Journal of Therapeutics в своём обзоре с анализом клинической практики и результатов биологических экспериментов пришёл выводу: «В отличие от настоящих сердечных лекарств, триметазидин никак не влияет на коронарный кровоток, сократимость сердечной мышцы, кровяное давление или частоту сердечных сокращений. Он не обладает заметными инотропными или сосудорасширяющими свойствами в покое или во время физических упражнений. Поэтому триметазидин может рассматриваться только как дополнение к другому настоящему кардиостимулирующему средству, но не имеет собственной эффективности в одиночку»

The New York Times со ссылкой на американское антидопинговое агентство сообщило, что по словам главы организации Трэвиса Тайгарта, в допинг-пробе у Валиевой  обнаружили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из них только триметазидин входит в список запрещённых для спортсменов препаратов. «Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — заявил Тайтгарт. Иными словами, Тайгарт признаёт, что триметазидин сам по себе является неэффективным и требуется основное действующее вещество, в качестве которых он предложил L-карнитин и гипоксен

Главный спортивный врач профессиональных лиг смешанных единоборств Fight Nights Global, ProFC и ФК «Ростов» Валентин Беляевский, отметил, что Тайгарт пытается спекулировать недостатком фармацевтических знаний обывателей. L-карнитин по-сути является разновидностью витамина B и даже передозировка его не ведёт улучшению характеристик спортсмена, а саму эту добавку принимают почти все спортсмены и никакого умысла её специального смешивания с триметазидином нет, он просто есть почти всегда в стандартных программах поддержки здоровья спортсменов. Гипоксен является устаревшим советским БАДом и таким же бесполезным как самостоятельное лекарство как и триметазидин. Триметазидин может как БАД использоваться для поддержки эффективности настоящего кардиологического лекарства, но смесь двух БАДов из гипоксена и триметадизина никогда не использовалась на практике и бессмыслена. Фармакологи также отметили, что L-карнитин имеет природную генерацию в организме, также никто в всерьёз не рассматривает в допинговых пробах его уровень, так как это «так же осмысленно, как и детекцией аскорбинки заниматься»

Триметазидин как примесь к другим препаратам и механизмы передачи микродоз 
Хотя триметазидин относительно редко обнаруживают у спортсменов США, но последний самый известный кейс связан с американской пловчихой и чемпионкой мира . Изначально она не имела идей откуда триметазидин мог попасть к ней в организм и антидопинговое агентство назначило ей 50 % от максимальной дисквалификации, то есть 2 года как для взрослого спортсмена. Кокс провела анализ препаратов, что принимала, и обнаружила что примесь триметазидина содержалась в спортивных витаминах Cooper Complete Elite Athletic. После её иска в CAS, спортивный суд снизил срок дисквалификации до 6 месяцев.. Аналогичный случай был связан с обнаружением микродозы триметадизина на XXIII Зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Тогда бобслеистка ОКР Надежда Сергеева была временно отстранена, а её результаты на Олимпиаде-2018 аннулированы, но ей удалось доказать свою невиновность, так как загрязнённый триметадизином препарат «Метионин» был прописан ей врачом Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и поступил с его склада. В данных случаях, попадание триметазидина в препараты, где он не должен был содержаться связано с тем, что фармацевты используют своё оборудование для производства сразу нескольких лекарств и остатки триметазидина могут оставаться на оборудовании от производства предыдущего препарата.  В случае Валиевой, таким препаратом может быть , являющийся лекарством от мигрени где примеси триметазидина уже обнаруживались WADA, однако спортсмен должен был задекларировать приём этого препарата, как это ранее сделали Кокс и Сергеева.

Концентрации триметазидина у спорстменов и способ обнаружения допинга 
Обнаружение триметазидина у спорстменов производится с помощью масс-спектрометров способных реагировать всего на несколько нанограмм вещества, поэтому лабораторное оборудование способно реагировать на микроскопические загрязнения триметазидином других лекарств или предметов с которыми контактировал человек.

Глава USDA Тайгард раскрыл концентрацию триметазидина в крови Валиевой — 2,1 нанограмма на миллилитр. По мнению Тайгарда это в 200 раз превышает концентрацию при случайной передаче триметазидина через микродозы на его практике. В то же время Тайгарт являлся чиновником принимавшим решение о дисквалификации Меддисон Кокс и ему должно быть известно, что её дозировка от загрязнения витаминов триметазидином составила 0,1 нанограмм на миллилитр (в реальности 20 раз меньше Валиевой, Тайгарт завысил различие в 10 раз). Обследование загрязнённых витаминов Кокс выявило, что они содержали 4 нанограмма триметазидина на одну «витаминку». Если бы Кокс не узнала о этом загрязнении и продолжила бы принимать витамины, то её уровень триметазидина в крови продолжил бы расти.

Для понимания относительного уровня триметазидина в крове Валиевой можно отметить, что сами эксперты по обнаружению этого вещества отмечают, что обычно нижняя граница чувствительности их оборудования лежит в интервале 0,5-50 нанограмм на миллилитр, то есть далеко на каждый эксперт способен на оборудовании своей лаборатории выявить такое маленькое количество вещества. При этом детекция доз ниже 10 нанограмм производится с довольно низкой надёжностью измерений.

Как уже отмечалось выше, допинговый эксперт Фабиер Класс критикует регламенты WADA за то, что WADA не установлены минимальные дозировки даже на уровень минимальной гарантированной чувствительности оборудования, не говоря уже о том, что реальные действующие дозировки на порядки выше. Исследования польских лабораторий, предоставленные в WADA, показывают, что даже если спорстмен хочет извлечь теоретическую выгоду из триметазидина, то должен принимать его целым курсом соответствующему хотя бы минимально наблюдаемым эффектам от препарата. Полный курс приводит к концентрации триметазина в 966-9000 нанограмм на 1 миллитр.

Противопоказания 
Гиперчувствительность, беременность, период лактации.

Побочные эффекты 
Аллергические реакции (кожный зуд), редко — слабые диспепсические явления (тошнота, рвота, гастралгия), головокружения

Примечания

Ссылки 

 Рекомендации по лечению стабильной ишемической болезни сердца. ESC 2013 — Триметазидин в Европейских рекомендациях
 Рекомендации ESC по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности 2016 — Триметазидин в Европейских рекомендациях
 Консенсус экспертов о роли и месте миокардиального цитопротектора триметазидина (Предуктала МВ) в терапии больных с хроническими формами ишемической болезни сердца. — Аронов Д. М. Сердце: журнал для практикующих врачей. 2015;14 (4):256-260 
 Инструкция по применению — Описание препарата в справочнике Видал

Антигипоксанты и антиоксиданты
Лекарственные средства с недоказанной эффективностью
Пиперазины
Вещества, запрещённые в спорте — гормональные и метаболические модуляторы